Planchon o Planchón puede referirse a:

 Ricardo Planchón Malán, político uruguayo;
 Ricardo Planchón Geymonat, político uruguayo hijo del anterior; 
 Jules Emile Planchon, botánico francés;
 Volcán Planchón, situado entre Argentina y Chile.
 Embalse El Planchón, también conocido como lagunas de Teno, al pie del volcán Planchón.